Solbach ist ein geographischer Name:

 Solbach, Gemeinde im Département Bas-Rhin (Niederelsass), Région Grand-Est, Frankreich
 Solbach (Gemeinde Bad Goisern), Ortschaft von Bad Goisern am Hallstättersee, Bezirk Gmunden, Oberösterreich

 Solbach (Kalkofenbach), rechter Zufluss des Kalkofenbachs (zur Schwarzach) bei Vordersolbach, Stadtteil Eschach, Ravensburg, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Solbach (Schwarzach), rechter Zufluss der Schwarzach (zum Main) in Stadelschwarzach, Stadt Prichsenstadt, Landkreis Kitzingen, Bayern

Solbach ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Solbach (1874–1938), Architekt und Oberbaurat in Berlin-Dahlem
 Andrea Hilger-Solbach (* 1957), deutsche Judoka
 Christine Solbach (* 1966), deutsche Ärztin und Hochschullehrerin
 David Solbach († 1591), Tiroler Maler
 Edith Solbach, deutsche Fußballspielerin
 Heinz Solbach (1918–1995), deutscher Manager
 Helmut Solbach (1907–1986), deutscher Politiker (SPD)
 Hermann Solbach (1895–1966), deutscher Politiker (CDU der DDR)
 Maik Solbach (* 1972), deutscher Schauspieler
 Markus Solbach (* 1991), deutscher Baseballspieler
 Sascha Solbach (* 1980), deutscher Politiker (SPD) und seit 2014 Bürgermeister der Stadt Bedburg
 Sigmar Solbach (* 1946), deutscher Schauspieler
 Walter Solbach (1875–?), deutscher Architekt
 Werner Solbach (* 1952), deutscher Mediziner

Siehe auch:
 Solbachsches Wappenbuch
 Solgraben
 Sollbach
 Sohlbach